Улица Ма́ршала Чуйко́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Названа в честь дважды Героя Советского Союза Чуйкова Василия Ивановича.

Россия 
 Улица Маршала Чуйкова — улица в Волгограде.
 Улица Маршала Чуйкова — улица в Казани.
 Улица Маршала Чуйкова — улица в Москве.
Улица Маршала Чуйкова — улица в Снежинске Челябинской области.

Украина 
 Улица Маршала Чуйкова — улица в Горловке (Донецкая область) .
 Улица Маршала Чуйкова — улица в Запорожье.
 Улица Маршала Чуйкова — улица в Николаеве.
 Улица Чуйкова — улица в Одессе.

Источник: :Яндекс.Карты.

Маршала Чуйкова